Abady ist der Nachname folgender Personen:

 Shy Abady (* 1965), israelischer Künstler
 Temple Abady (1903–1970), englischer Komponist

Siehe auch:
 Abadie